Brayden Burke (né le  à Edmonton, dans la province de l' Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Rebels de Red Deer dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014 || Rebels de Red Deer || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Rebels de Red Deer || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||41 ||8 ||26 ||34 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||72 ||27 ||82 ||109 ||44 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2016-2017 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||15 ||4 ||19 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||46 ||15 ||44 ||59 ||26 ||7 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|2017-2018 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||61 ||31 ||82 ||113 ||45 ||14 ||9 ||12 ||21 ||16
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||67 ||13 ||20 ||33 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 51 || 21 || 31 || 52 || 34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Roadrunners de Tucson || LAH || 28 || 1 || 13 || 14 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Reign d'Ontario || LAH ||  ||

Références 

Naissance en janvier 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)